Madonna della rosa – scultura di Ardigino de Bustis, Bergamo, Santi Bartolomeo e Stefano
 Madonna della Rosa – dipinto di Parmigianino, Dresda, Gemäldegalerie
 Madonna della Rosa – scultura attribuita a Piero di Giovanni Tedesco, Firenze, Museo di Orsanmichele
 Madonna della Rosa – dipinto di Raffaello Sanzio e aiuti, Madrid, Prado
 Polittico della Madonna della rosa o pala di Santo Stefano o polittico di San Bartolomeo – dipinto di Ambrogio Da Fossano, smembrato, in parte a Bergamo, Accademia Carrara